Le terme Philippe de Macédoine désigne le plus souvent , mais peut désigner l'un quelconque des rois de Macédoine ci-dessous :
  ;
  ;
  ;
  ;
 .